Bulgarian Assault – A Blaze In The Southern Sky Compilation – Volume 1 е компилация от 2004 г., съставена от Димо Димов (Svarrogh) и съдържаща 19 песни на 19 български групи в стиловете блек метъл, дет метъл, езически метъл, дуум метъл и дарк ембиънт, с общо времетраене 73:46 минути.

Vol. 1 – A Blaze in the Southern Sky 
Албумът Bulgarian Assault съдържа 19 трека: Компилацията е издадена от Xebesheth Distro.

Източници 

Метъл албуми
Албуми на Сварог